Eldredge est un patronyme porté notamment par :

 John Eldredge (1904-1961), acteur américain ;
 Niles Eldredge (1943-), paléontologue américain.

Homonymie de patronyme